Die British Open 1989 waren ein zur Snooker-Saison 1988/89 gehörendes Snookerweltranglistenturnier. Es wurde vom Februar 1989 bis zum 5. März in den Assembly Rooms im englischen Derby ausgetragen und vom Fenster- und Türenhersteller Anglian Windows gesponsert.

Sieger des Turnieres wurde Tony Meo, der den Finaldebütanten Dean Reynolds mit 13:6 besiegte. Mark Johnston-Allen spielte mit einem 140er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld betrug 346.607 ₤, wovon 70.000 ₤ an den Sieger gingen.

Qualifikation 
96 Spieler mussten sich qualifizieren.

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Hauptturnier 
Ab Mitte Februar spielten die 32 gesetzten Spieler und die 32 Qualifikanten um den Turniersieg.

Finale 
Tony Meo hatte schon 11 Turniersiege in seiner Karriere eingefahren, ehe er in seiner letzten erfolgreichen Saison auf den Finaldebütanten Dean Reynolds traf. Meo erwischte den besseren Start und führte schnell mit 5:1, Reynolds kam später auf 5:2 und 6:3 an ihn heran. Doch Meo machte unbeirrt weiter und führte mit 9:3 und 10:4. Reynolds kam noch auf 10:6 heran, ehe Meo die letzten drei Frames zu seinem ersten Ranglistenturniersieg gewann.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden 11 Centurys von 10 Spielern erspielt, in der Qualifikation waren es 7 Centurys von 7 Spielern.

Hauptrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

1989
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Derby (Derbyshire)